La  (, « nouvelle orthographe », en tatar, prononcé []) est un alphabet dérivé de l’alphabet arabe utilisé pour écrire le tatar de 1920 à 1927. C’est une modification de l’i̇ske imlâ, y retirant certaines lettre arabes et y ajoutant des lettres pour les voyelles e, ı, ö, o, et un signe diacritique pour indiquer l’harmonie vocalique.

Bibliographie

Voir aussi 
 Alphabet İske imlâ

Variante de l'alphabet arabe